Вениамин Луканин:
 Луканин, Вениамин Васильевич (1875—1918) — священномученик, иерей Русской православной церкви, клирик Пермской епархии. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.
 Луканин, Вениамин Григорьевич (1919—2014) — советский офицер, танкист-ас, гвардии лейтенант, участник Великой Отечественной войны, ветеран спорта РСФСР.